Соревнования в метании диска у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Пекине прошли 27 и 29 августа 2015 года.

Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира 2009, 2011 и 2013 годов Роберт Хартинг из Германии был вынужден пропустить чемпионат мира в Пекине из-за травмы. На чемпионате выступил младший брат Роберта Кристоф Хартинг и занял 8-е место.

Медалисты

Рекорды 
Рекорды до начала чемпионата:

Расписание

Результаты

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 65.00 м (Q) или 12 лучших (q) выходят в финал.

Финал 
Финал начался в 19:50.

Примечания 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2015
Метание диска на чемпионатах мира по лёгкой атлетике